Сэр Эдмунд Лэнгли Херст (; 21 июля 1898, Престон, Ланкашир, Англия — 29 октября 1975, Эдинбург, Шотландия) — британский химик-органик. Педагог, профессор. Доктор философии (1921). Член Лондонского королевского общества (с 1934). Член Королевского Эдинбургского общества (с 1948).

Биография 
Родился в баптистской семье. Получил образование в Бернли и Ипсуиче, затем получив стипендию фонда Карнеги, изучал химию в Сент-Эндрюсском университете.

Во время Первой мировой войны в 1917 году был призван на службу, но сумел убедить армейское командование вернуть его в Сент-Эндрюсский университет для продолжения исследований свойств Иприт (горчичного газа). В последний год войны служил в специальном корпусе королевских инженеров во Франции.

Вернувшись в университет Сент-Эндрюса в феврале 1919 года, получил степень бакалавра, а затем в 1921 году защитил докторскую диссертацию.

В 1923—1924 и 1944—1947 годах читал лекции в Манчестерском, в 1924—1926 гг. — Даремском и Бирмингемском университетах (1927—1936).

В 1936—1944 годах — профессор бристольского университета, с 1947 года — заведующий кафедры органической химии Эдинбургского университета.

Научная деятельность 
Научные исследования Эдмунда Лэнгли Херста относятся к химии углеводов. Многие работы проводил совместно с Уолтером Норманом Хоуорсом. В 1933 году помогал ему впервые в мире осуществить синтез аскорбиновой кислоты (витамина С).

Доказал существование пиранозной формы для всех метилгликозидов. Провёл фундаментальные исследования структуры олиго- и полисахаридов.

По предложению Альберта Сент-Дьёрдьи, выделившего из тканей животных и растений витамин С, совместно с У. Н. Хоуорсом изучал структуру этого соединения и осуществил в 1933, одновременно с Тадеушем Рейхштейном, его первый химический анализ.

Исследовал дисперсию оптического вращения углеводов, структуру полисахаридов, содержащихся в траве и морских водорослях.

Членство в обществах 
 Лондонское королевское общество (с 1934).
 Член Королевского Эдинбургского общества (с 1948) (вице-президент Общества с 1958 по 1959 год, президент с 1959 по 1964 год).
 Лондонское химическое общество (президент с 1956 по 1958 год).

Награды 
 Орден Британской империи
 Посвящён в рыцари в 1964 году
 Медаль Дэви (1948, в знак признания выдающихся работ в области определения структуры сахара, крахмала, камеди растений и особенно витамина С)
 Почётный доктор Университета Хериота-Уатта (Эдинбург, 1968)

Ссылки 
 Edmund Hirst
 Edmund Hirst
  Херст Эдмунд

Химики Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Члены Лондонского химического общества
Президенты Эдинбургского королевского общества
Преподаватели Манчестерского университета
Преподаватели Эдинбургского университета
Преподаватели Бристольского университета
Преподаватели Даремского университета
Доктора философии
Выпускники Сент-Эндрюсского университета
Президенты Химического общества
Лауреаты премии Тилдена
Лауреаты премии Ганнинга в честь юбилея Виктории